En informatique, le sigle MFS peut signifier :
Macintosh File System
Minix from Scratch
Minix File System
Memory File System
Maison France Service 

Il peut également signifier :

Conseil militaire syriaque
 Ministerium für Staatssicherheit (Ministère de la Sécurité d'État)